Mikko Lehtonen ist der Name folgender Personen:

* Mikko Lehtonen (Eishockeyspieler, 1978) (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Mikko Lehtonen (Eishockeyspieler, 1987) (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Mikko Lehtonen (Eishockeyspieler, 1994) (* 1994), finnischer Eishockeyspieler